František Pecháček ist der Name folgender Personen:

* František Pecháček (Schauspieler), tschechischer Schauspieler
 František Pecháček (Turner) (1896–1944), tschechoslowakischer Turner